Příjmení Šebík nese více různých osobností:

 Jaroslav Šebík (* 1963) – slovenský fotbalista, útočník
 Ján Šebík (1923–1998) – slovenský a československý politik
 Michal Múdry-Šebík (1909–1978) – slovenský a československý politik